Montagnieu kan syfta på:
 Montagnieu, Ain
 Montagnieu, Isère